Deirdre O'Connell (1939), een Iers actrice
 Deirdre O'Connell (Amerikaanse actrice), een Amerikaans actrice